Pierotti ist der Familienname folgender Personen:

 Ermete Pierotti (1820–1880), italienischer Ingenieur, Architekt und Mathematiker
 Piero Pierotti (1912–1970), italienischer Filmregisseur 
 Raffaele Pierotti OP (1836–1905), Kardinalpriester von Santi Cosma e Damiano

Pierotti steht für

 Pierotti (Puppenhersteller), um 1789 in London gegründete Puppenmanufaktur